Across the Wide Missouri – libro di Bernard DeVoto del 1948, Premio Pulitzer per la storia
 Il cacciatore del Missouri (Across the Wide Missouri) – film del 1951 diretto da William A. Wellman